Relay (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Relay (shorttrack), een wedstrijdvorm bij het shorttrack schaatsen
 Relay (The Who), een nummer van The Who
 Relay 1, een Amerikaanse communicatiesatelliet
 Relay 2, een Amerikaanse communicatiesatelliet
niet te verwarren met relais